Пе́тер Ба́чо (; 6 января 1928, Кошице, Чехословакия, ныне Словакия — 11 марта 2009, Будапешт, Венгрия) — венгерский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и педагог. Сын писательницы Бориш Палотаи.

Биография 
Учился на философском факультете Будапештского университета. В 1950 году окончил Академию театра и кино в Будапеште, где его наставником был Геза Радваньи. Был сценаристом, сотрудничавшим с режиссёрами Зольтаном Варконьи, Мартоном Келети, Кароем Макком, Золтаном Фабри, Имре Фехером, Феликсом Мариашши. В 1964 году дебютировал в режиссуре («Летом просто»). Обращался к различным жанрам: сатире, бытовой драме, мьюзиклу, детективу. Выступал сценаристом своих картин. Автор абсурдистской дилогии «Свидетель»—«Снова свидетель». Наряду с режиссурой занимался организацией и руководством кинопроизводства. С начала 1960-х годов — заместитель художественного руководителя студии «Диалог», а с 1982 года — её руководитель. Преподавал в своей альма-матер.

Похоронен на кладбище Фаркашрети.

Избранная фильмография

Режиссёр 

  — Летом просто / Nyáron egyszerü
  — Влюблённые велосипедисты / Szerelmes biciklisták
  — Лето в горах / Nyár a hegyen
  — Выстрел в голову / Fejlövés
  — Свидетель / A tanú
  — Прорыв / Kitörés
  — Настоящее время / Jelenidö
  — Кипяток на лысину / Forró vizet a kopaszra!
  — Третья попытка / Harmadik nekifutás
  — Пылкие девушки / Szikrázó lányok
  — Не тронь мою бороду! / Ereszd el a szakállamat!
  — Рояль в воздухе / Zongora a levegöben
  — Тревожный сигнал / Riasztólövés (в советском прокате «Сигнальный выстрел»)
  —  / A nem várt vendég (ТВ)
  — Удар током / Áramütés
  — Кто говорит здесь о любви? / Ki beszél itt szerelemröl
  — Швед, пропавший без вести / Der Mann, der sich in Luft auflöste (Венгрия—ФРГ—Швеция)
  — Позавчера / Tegnapelött
  — Обида / Sértés (первоначально  ТВ)
  — Ты, проклятая жизнь / Te rongyos élet
  — Который час, господин Будильник? / Hány az óra, Vekker úr? (с Тамашем Тольмаром)
  — Вальс на банановой кожуре / Banánhéjkeringö
  — Титания, Титания, или Ночь дублеров / Titánia, Titánia, avagy a dublörök éjszakája
  — Невеста Сталина / Sztálin menyasszonya
  — Живой эфир / Live Show
  — До свидания, вчера / Do widzenia wczoraj
  — Маленький Ромулус / Romulusz (ТВ-сериал)
  — Вновь свидетель / Megint tanú
  — Простаки и бандиты / Balekok és banditák
  — Хелло, Доки! / Hello, Doki (ТВ-сериал)
  — Тлеющая сигарета / Hamvadó cigarettavég
  — Кто такие сестры Лумницер? / De kik azok a Lumnitzer növérek?
  — Почти девственница / Majdnem szüz

Сценарист 

  — Сабо / Szabóné
  — Западная зона / Nyugati övezet (с Зольтаном Варконьи)
  — Юное сердце / Ifjú szívvel
  — Выше голову! / Fel a fejjel
  — Рождение Меньхерта Шимона / Simon Menyhért születése
  — Сказка о 12 очках / Mese a 12 találatról (с Иштваном Бекеффи, Имре Енеи и Петером Сасом)
  — Анна Эдеш / Édes Anna (с Золтаном Фабри)
  — Пешком в рай / Gyalog a mennyországba
  — Катастрофа / Merénylet
  — По газонам ходить разрешается / Füre lépni szabad (с Петером Сасом)
  — Военная музыка / Katonazene (с Дьёрдем Хинчем и Эндре Мартоном)
  — Два тайма в аду / Két félidö a pokolban
  — Летом просто / Nyáron egyszerü
  — Влюблённые велосипедисты / Szerelmes biciklisták
  — Лето в горах / Nyár a hegyen
  — Выстрел в голову / Fejlövés
  — Свидетель / A tanú
  — Любовь / Szerelem
  — Прорыв / Kitörés
  — Настоящее время / Jelenidö
  — Кипяток на лысину / Forró vizet a kopaszra!
  — Третья попытка / Harmadik nekifutás
  — Пылкие девушки / Szikrázó lányok
  — Не тронь мою бороду! / Ereszd el a szakállamat!
  — Рояль в воздухе / Zongora a levegöben
  — Тревожный сигнал / Riasztólövés
  — Высоконравственная ночь / Egy erkölcsös éjszaka (с Иштваном Эркенем и Шандором Хуньяди)
  —  / A nem várt vendég (ТВ)
  — Удар током / Áramütés
  — Кто говорит здесь о любви? / Ki beszél itt szerelemröl
  — Швед, пропавший без вести / Der Mann, der sich in Luft auflöste
  — Позавчера / Tegnapelött
  — Обида / Sértés (по рассказам Василия Шукшина)
  — Ты, проклятая жизнь / Te rongyos élet
  — Который час, господин Будильник? / Hány az óra, Vekker úr?
  — Вальс на банановой кожуре / Banánhéjkeringö
  — Титания, Титания, или Ночь дублеров / Titánia, Titánia, avagy a dublörök éjszakája
  — Невеста Сталина / Sztálin menyasszonya (по повести Владимира Тендрякова)
  — Живой эфир / Live Show
  — До свидания, вчера / Do widzenia wczoraj
  — Вновь свидетель / Megint tanú
  — Простаки и бандиты / Balekok és banditák
  — Тлеющая сигарета / Hamvadó cigarettavég
  — Кто такие сестры Лумницер? / De kik azok a Lumnitzer növérek?
  — Почти девственница / Majdnem szüz

Продюсер 
  — Влюблённая Лили / Lily in Love
  — Венгерский реквием / Magyar rekviem

Награды 

 1968 — приз «Серебряная раковина» кинофестиваля в Сан-Себастьяне («Лето в горах»)
 1968 — приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне («Лето в горах»)
 1968 — Премия имени Балажа
 1972 — приз «Серебряный леопард» кинофестиваля в Локарно («Настоящее время»)
 1972 — приз ФИПРЕССИ кинофестиваля в Локарно («Настоящее время»)
 1972 — Заслуженный артист ВНР
 1974 — Гран-при кинофестиваля в Сан-Ремо («Третья попытка»)
 1983 — Народный артист ВНР
 1985 — Гран-при кинофестиваля в Страсбурге («Ты, проклятая жизнь!»)
 1985 — Премия имени Кошута

Сочинения 
 Jelenidő három filmregény. — Bdpst, 1975.
 A. Tanú. — Bdpst, 1980.

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 39
 Трошин, А., Бачо Петер // Режиссёрская энциклопедия. Кино Европы / Сост. Черненко М. М. — М., Материк, 2002. — с.13—14 — ISBN 5-85646-077-4
 Трошин, А., Кино Венгрии. — М., 1985.
 Трошин, А., Венгерское кино:70—80-е годы. — М., 1986.
 Bacsó Péter (Filmek és alkotók). — Bdpst, 1975.
 Kőháti Zsolt, Bacsó Péter. — Bdpst, 1980.
 Jeancolas Jean-Pierre, Miklós, István, Zoltán et les autres. — Bdpst, 1989.
 Zsugán István. Szubjektiv magyar filmtőrténet. 1964—1994. Bdpst, 1994. — old. 474—476.

Заслуженные артисты Венгрии
Народные артисты Венгрии
Лауреаты премии имени Белы Балажа
Лауреаты премии Кошута
Похороненные на кладбище Фаркашрети
Почётные граждане Будапешта
Выпускники Будапештской Академии театра и кино